Morgonposten kan avse:

 Göteborgs Morgonpost, en tidning som utkom 1896–1950
 Morgonposten, en nättidning som utkommer sedan omkring 2021 med Boris Benulic som chefredaktör och ansvarig utgivare